

Souverains
 Guillaume VI, duc d'Aquitaine de 1030 à 1038 aussi comte de Poitiers sous le nom de Guillaume IV.
 Guillaume VI (1069-1136), comte d'Auvergne de 1096 à 1136
 Guillaume VI, (1170-1225), marquis de Montferrat de 1207 à 1225
 Guillaume VI Durand (?-1330), évêque de Mende
 Guillaume VI, duc de Juliers de 1329 à 1336
 Guillaume VI de Saint-Omer, châtelain de Saint-Omer et seigneur de Fauquembergues
 Guillaume VI de Hollande, comte de Hainaut sous le nom de Guillaume IV de Hainaut, et comte de Hollande et de Zélande de 1404 à 1417 
 Guillaume VI d'Orange-Nassau (1772-1843), roi des Pays-Bas de 1815 à 1840 sous le nom de Guillaume  des Pays-Bas, et grand-duc de Luxembourg de 1815 à 1840 

Guillaume 06